

Patronyme
 Jean-Joseph-Théophile Copi (1908-1986), général français.

Pseudonyme
 Raúl Damonte Botana, dit Copi (1939-1987), romancier, dramaturge et dessinateur argentin francophone.